A 98 FM de Presidente Prudente, fundada em 1979, no estado de São Paulo, é a quinta emissora mais ouvida na região de Presidente Prudente, conta com diversos funcionários e é direcionada ao público jovem.

História 
Foi fundada em setembro de 1979 e desde então vem crescendo e transmitindo música para a população jovem, conceito que muda frequentemente.

Facebook 
www.facebook.com/98fmpresidenteprudente

Twitter 
@fm98fm

Equipe 
A Rádio 98 FM de presidente Prudente conta com diversos profissionais, entre eles:

 Regina Célia
 Fernando Barros
 Luciano Reis
 Ivone Botti
 Carlos Augusto

Programação

Segunda a Sexta

Sábado

Domingo

Abrangência 
A Rádio 98 FM de Presidente Prudente abragenge vária cidade em vários estados.

São Paulo 
 Adamantina
 Alfredo Marcondes
 Álvares Machado
 Andradina
 Anhumas
 Bastos
 Bento de Abreu
 Bilac
 Caiabu
 Clementina
 Dracena
 Emilianópolis
 Estrela do Norte
 Flora Rica
 Flórida Paulista
 Gabriel Monteiro
 Guaraçaí
 Guararapes
 Iacri
 Inúbia Paulista
 Indiana
 João Ramalho
 Junqueirópolis
 Lucélia
 Lavínia
 Mariápolis
 Mirante do Paranapanema
 Martinópolis
 Marabá Paulista
 Mirandópolis
 Murutinga do Sul
 Narandiba
 Nova Independência
 Osvaldo Cruz
 Pacaembu
 Parapuã
 Pirapozinho
 Piacatu
 Piquerobi
 Presidente Bernardes
 Presidente Epitácio
 Presidente Prudente
 Presidente Venceslau
 Quatá
 Rancharia
 Regente Feijó
 Rinópolis
 Rubiácea
 Santópolis do Aguapeí
 Santo Anastácio
 Santo Expedito
 Sandovalina
 Salmourão
 Tarabai
 Taciba
 Tupi Paulista
 Teodoro Sampaio
 Valparaíso

Paraná 
 Alvorada do Sul
 Bela Vista do Paraíso
 Cafeara
 Centenário do Sul
 Colorado
 Diamante do Norte
 Florestópolis
 Inajá
 Jardim Olinda
 Paranacity
 Paranapoema
 Porecatu
 Primeiro de Maio
 Santo Antônio do Caiuá
 São João do Caiuá
 Terra Rica

Mato Grosso do Sul 
 Anaurilândia
 Brasilândia
 Batayporã
 Bataguaçu
 Ivinhema
 Nova Andradina
 Três Lagoas

Ligações externas 
 Página oficial

98 FM (Presidente Prudente)
Estações de rádio fundadas em 1979